Cantaro bezeichnet 

 ein spanisches Weinmaß, siehe Cantaro (Volumenmaß)
 Cantaro (Rebsorte) eine Rebsorte, gezüchtet von Hermann Müller (Thurgau)
 eine Gewichtseinheit, siehe Cantaro (Gewichtseinheit)
 einen Zyklus der Perry-Rhodan-Serie